Jean Bricmont (1952), essayiste et physicien belge ;
 Saskia Bricmont, femme politique belge ;
  (1949), monteur américain.